Ю́рий Бори́сович Соловьёв (12 января 1920, Кострома, РСФСР — 7 октября 2013, Москва, Российская Федерация) — советский и российский дизайнер, создатель и директор Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (1962—1987), создатель и председатель Союза дизайнеров СССР (1987—1990), народный депутат СССР (1989—1991).

Биография 
Окончил Московский полиграфический институт как , в 1945 году создал первую в СССР специализированную проектную организацию в сфере промышленного дизайна Архитектурно-художественное бюро. В нём им были разработаны дизайн-проекты пассажирских речных судов, железнодорожных вагонов, нового поколения московских троллейбусов, а также дизайн интерьеров первого атомного ледокола «Ленин» и первой атомной подводной лодки. В 1957 г. проектирует дизайн официальных яхт СССР, которые используются для представительских целей и сейчас.

 1962—1987 гг. — создатель и директор Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ;

 1964—1988 гг. —  бюллетеня (впоследствии журнала) «Техническая эстетика».

 1969—1976 гг. — вице-президент, 1977—1980 гг. — президент Международного совета обществ промышленного дизайна (ICSID, 1977—1980), ведущей международной дизайнерской организации, с 1981 г. — член Сената ИКСИД,

 1987—1990 гг. — основатель и первый председатель Союза дизайнеров СССР.

В 1989—1991 гг. — народный депутат СССР, заместитель Председателя комиссии Верховного Совета СССР по культуре.

Затем переехал в Великобританию вместе с дочерью, после её смерти вернулся в Москву, выпустил книгу воспоминаний.

Основные работы 
 «Пассажирский железнодорожный вагон»,
 «Городской троллейбус»,
 «Атомный ледокол»,
 «Атомная подводная лодка»,
 пассажирские речные пароходы,
 «Официальная морская яхта СССР».

Награды и звания 
Премия Совета Министров СССР за лучший дизайнерский проект (1980); Государственная премия ГДР за исключительный вклад в развитие международного дизайна (1980); Премия Американского общества промышленных дизайнеров (ИДСА) за исключительный вклад в развитие дизайна на международном уровне (1985); Премия Мексики за вклад в развитие мирового дизайна (1987); Почетный диплом «За исключительный вклад в развитие дизайна в Советском Союзе и на международном уровне» (Токио, 1989); Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства (1999); Медаль «За исключительный вклад в развитие дизайнерского образования» (Лондон, 2001). «За заслуги в развитии дизайна» (Москва, 2001).

Мемуары

Литература 
 

Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники Московского университета печати
Мемуаристы России
Кандидаты технических наук
Заместители председателей комиссий Верховного Совета СССР
Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства